«Іллічівець» — колишня назва стадіону імені Володимира Бойка у Маріуполі Донецької області (до 2018 року)
 «Іллічівець» — колишня назва українського ватерпольного клубу «Маріуполь»
 «Іллічівець» — колишня назва український футбольного клубу «Маріуполь» (у 2002—2017 роках)

Див. також 
 Іллічівець-Умань
 Фенікс-Іллічовець